Rodine je krajevno ime več naselij v Sloveniji:

 Rodine pri Trebnjem (Slovenija)
 Rodine, Črnomelj (Slovenija)
 Rodine, Žirovnica (Slovenija)

Naselja v Sloveniji